OAL steht für:
 Object Action Language, textbasierte Notationsform für UML Actions
 Observatório Astronómico de Lisboa (deutsch Sternwarte Lissabon), astronomisches Observatorium von Lissabon
 Open Audio License, Musikrechte-Lizenz der Electronic Frontier Foundation
 Ordre des Arts et des Lettres (deutsch „Orden der Künste und der Literatur“), französischer Orden
 Overall Length, im technischen (Konstruktionsbereich) für die Gesamtlänge
 Olympic Air (ICAO-Code), griechische Fluggesellschaft
 Cacoal Airport (IATA-Code), Flughafen von Cacoal, Rondônia, Brasilien
 Der Ostasiatische Lloyd (德文新报), deutschsprachige Zeitung in Shanghai, China, 1889 gegründet

OAL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Ostallgäu

Abkürzung